De Daytona 500 is een race die elk jaar in februari gehouden wordt op de Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida. De race maakt deel uit van de NASCAR Cup Series en wordt als de belangrijkste race van het jaar gezien in de NASCAR en tevens als een van de twee belangrijkste races in de Verenigde Staten naast de Indianapolis 500.

Oorsprong 
Al bij het ontstaan van de autosport aan het begin van de twintigste eeuw werd er geracet op het strand van Daytona Beach. Rond de jaren dertig werd het racen met stock-cars, toen gewone personenwagens die "aangepast" werden, populair in de Verenigde Staten. Bill France, een autocoureur en mecanicien begon in 1947 gesprekken met andere coureurs, mecaniciens en teameigenaren om een nieuwe raceklasse op te richten. In 1948 werd de NASCAR opgericht. Dat jaar en de volgende jaren werd er een NASCAR race gehouden die gedeeltelijk op het strand van Daytona en gedeeltelijk op de openbare weg gereden werd. In 1955 maakte Bill France plannen bekend om een circuit te bouwen in Daytona Beach. Er werd met de bouw begonnen in 1957 en op 22 februari 1959 werd de eerste Daytona 500 gehouden op de Daytona International Speedway.

Kwalificaties

Race 
Vanaf 1959 wordt de race jaarlijks in februari gehouden op de Daytona International Speedway over een afstand van 500 mijl (804,7 km) en 200 ronden, met uitzondering van de race van 1974, die ingekort werd wegens de oliecrisis, de races die ingekort werden door het regenweer en de races die enkele ronden langer duurden omdat er na 200 ronden een gele-vlag situatie bestond en er nog twee extra rondes onder groen moest gereden worden.

Coureurs 
Richard Petty is met zeven overwinningen recordhouder van de race. Hij in won de eerste keer in 1964 en de laatste keer in 1981. Zijn vader Lee Petty won de allereerste Daytona 500 in 1959 nadat hij met drie dagen vertraging tot winnaar werd uitgeroepen nadat er op de fotofinish geen duidelijkheid was toen drie wagens zij aan zij finishten. Wereldkampioen Formule 1 uit 1978 Mario Andretti won de race in 1967. Viervoudig Indianapolis 500-winnaar A.J. Foyt won de race in 1972. Zevenvoudig Nascar kampioen Dale Earnhardt die de race won in 1998, kwam om het leven tijdens de race in 2001. Zijn zoon Dale Earnhardt jr. won de race in 2004.

Winnaars

Externe link 
 Officiële website

NASCAR-race
Sport in Florida